Bangsalsari kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Kecamatan Bangsalsari, distrikt, Jawa Timur, 
 Desa Bangsalsari, administrativ by, Jawa Timur, 

Robotskapade Indonesienförgreningar